TIM — третий и последний студийный альбом шведского диджея Авичи, выход которого состоялся 6 июня 2019 года. Все доходы от продаж альбома пойдут в Фонд Тима Берглинга, некоммерческую организацию, которая помогает предотвращать психические заболевания и самоубийства

Об альбоме 
После смерти Авичи в апреле 2018 года представитель Тима Берлинга заявил, что «никаких конкретных планов» выпустить какой-либо посмертный материал в то время не было. В апреле 2019 года было объявлено, что Авичи работал над альбомом до своей смерти. Команда авторов песен и продюсеров сделала альбом содержащий элементы «психоделии, арабской музыки, звуков Карибского моря и многого другого». 1 и 2 июня 2019 года поклонникам была предоставлена возможность послушать альбом на неделю раньше, посетив музыкальные клубы в разных местах по всему миру.

Список треков 

Notes
  означает со-продюсер
 «SOS» содержит интерполяцию «No Scrubs» американской группы TLC.
 «Freak» сэмплирует песню «Stay with Me», изначально написанную и исполненную Сэмом Смитом (в которой сэмплы Тома Петти песни «I W’t Back Down».

Чарты

Примечания 

Альбомы, опубликованные посмертно
Альбомы электронной музыки